Sanguinho pode referir-se a:
Rhamnus glandulosa — uma espécie de planta da Madeira e Canárias;
Frangula azorica — um arbusto endémico nos Açores;
Frangula alnus
Sanguinho (heráldica) — um esmalte usado em heráldica.

Desambiguação